

Germania 
Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Ingolstadt, detta anche Asamkirche

Italia 
 Basilica di Santa Maria della Vittoria – San Vito dei Normanni
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Altamura
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Mantova
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Messina
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Milano
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Napoli
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Palermo
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Roma
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Scurcola Marsicana
 Chiesa di Santa Maria della Vittorina – Gubbio

Repubblica Ceca 
 Chiesa di Santa Maria della Vittoria – Praga

Pagine correlate 
 Santa Maria della Vittoria